Ciudadanos Independientes de Linares Unidos (CILU-Linares) es un partido político español de ámbito local constituido en la ciudad de Linares en 2018. Su actual coordinador general y portavoz del grupo municipal es Javier Bris, mientras que el presidente del Partido, Javier Hernández.

El ámbito de actuación de CILU-Linares es principalmente en el municipio de Linares, si bien está abierto a presentarse a elecciones de ámbito europeo, nacional y autonómico, tal y como pasó en las elecciones generales de abril de 2019.

Historia

Antecedentes 

Se presentó por primera vez a las elecciones municipales de España de 2015 bajo la marca Cilus, de ámbito nacional, obteniendo 1 concejal, entró en el Equipo de Gobierno el 4 de septiembre de 2018, debido a la expulsión del PSOE del alcalde Juan Fernández, y la renuncia de los concejales de este Partido a continuar con sus delegaciones. El único concejal, Javier Bris, asumió Interior y Función Pública, antes conocida como Recursos Humanos.

Partido local 

Se constituye como partido local independiente el 4 de junio de 2018, tras la ruptura con Cilus debido a las discrepancias internas dentro de ese Partido.

En las elecciones municipales de España de 2019 se presenta bajo la marca local, obteniendo una representación de 3 concejales. Pactó con PP y Cs, haciendo alcalde a Raúl Caro, de Cs, siendo esta la tercera fuerza política de la ciudad, el 15 de junio de 2019.

Javier Bris asumió las competencias de Función Pública e Interior, Javier Hernández la de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, mientras que Myriam Martínez asumió la de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad.

El alcalde Raúl Caro, rompió el pacto de facto remodelando de manera unilateral y sin consenso el Equipo de Gobierno, el 27 de enero de 2021, dando lugar a una inestabilidad y crisis política. En ese momento, los 3 concejales de CILU pasaron a la oposición.

El PSOE de Linares, el 18 de enero de 2022, registró una moción de censura, que derivó en la dimisión de Noelia Justicia, de Cs, encargada de la delegación de Hacienda y Desarrollo Económico con el fin de "evitar la moción de censura".

Tres concejales de la Corporación Municipal, dos de Cs y uno del PP interpusieron un recurso ante el TSJA con el objetivo de paralizar la moción de censura. Quince concejales fueron acusados de presunta prevaricación tras votar en contra de la incompatibilidad del concejal del PSOE Javier Palacios.El recurso fue desestimado el 27 de enero de 2023.

La moción de censura tuvo lugar el 5 de julio de 2022. El nuevo Equipo de Gobierno lo conformaron el PSOE e IU. Francisco Javier Perales Fernández, del PSOE, fue investido alcalde.

En la actualidad, CILU forma parte de la oposición a la vez que ejerce como "fiscalizador" del Equipo de Gobierno.

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial

Linares
Partidos políticos de Andalucía de ámbito local
Partidos políticos de España posteriores a la Transición
Política en la provincia de Jaén